44-й выпуск  Вольта Лимбург Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка прошла 1 апреля 2017 года в рамках Европейского тура UCI 2017. Победу одержал итальянский велогонщик Марко Канола из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 22 команды: 2 команды категории UCI WorldTeam –  и , 8 проконтинентальных и 12 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 163 гонщика. До финиша доехал 71 спортсмен.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Вольта Лимбург Классик 2017 на FirstCycling
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2017 году
Апрель 2017 года